Der Begriff Mediterranea bezeichnet:

 einen Film; siehe Mediterranea (Film)
 eine Gattung der Glanzschnecken (Oxychilidae); siehe Mediterranea (Gattung)
 Mediterranea Saving Humans, humanitäre Organisation mit Sitz in Italien 

Siehe auch
 Mediterraneum für den Mittelmeerraum